Артериа́льная кровь — устоявшееся название крови, очищенной от углекислого газа и насыщенной кислородом (оксигенированной), в отличие от венозной крови.

Артериальная кровь циркулирует по артериям большого круга кровообращения и венам малого круга кровообращения.

Артериальная кровь доставляет к тканям кислород, необходимый для осуществления метаболизма. Проходя через ткани, артериальная кровь теряет кислород и насыщается углекислым газом, тем самым она становится венозной.

Артериальная кровь имеет ярко-алый оттенок, ввиду высокой концентрации оксигемоглобина (оксигемоглобин светлее дезоксигемоглобина).

Показатели кислотно-основного состояния 
Оценка показателей кислотно-щелочной среды (КОС) и газообмена помогает провести быструю дифференциальную диагностику.

См. также 
 Венозная кровь

Примечания 

Кровь